Соревнования по прыжкам с большого трамплина (К-125) на зимних Олимпийских играх 2014 среди мужчин прошли 14 и 15 февраля. Местом проведения соревнований стал комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки», расположенный возле Красной Поляны. В квалификации приняли участие 61 спортсмен из 20 стран, 50 лучших выступили в финале.

Золото Камиля Стоха стало четвёртым для Польши на этих зимних Олимпийских играх и вторым для него самого.

Серебряным призёром стал 41-летний японец Нориаки Касай, вышедший на старт на своей седьмой подряд Олимпиаде (1992—2014), что является рекордом в истории зимних Игр во всех видах спорта (столько же Олимпиад в карьере только российского саночника Альберта Демченко).

Бронзу выиграл Петер Превц, ставшую для него второй на этой Олимпиаде. До этого он выиграл серебро на нормальном трамплине.

Медалисты

Результаты

Квалификация 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 14 февраля. В соревнованиях приняли участие 61 спортсмен, среди которых 10 спортсменов прошли автоматически раунд, так как они являлись преквалифицированными за счёт их нахождения в общем зачёте Кубка мира. Остальные 51 спортсмен совершали по одной попытке, чтобы попасть в список 40 прыгунов, которые вместе с 10-ю преквалифицированными прыгунами собирались выступать в главном соревновании.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты
 Результаты